Kelly Johnson (1910-1990), nom d'usage de Clarence Johnson, ingénieur aéronautique américain.
Kelly Johnson (1958-2007), guitariste du groupe de rock Girlschool.
Kelly Johnson (1961-), patineuse artistique canadienne.
Kelly Johnson (1982-), joueur américain de baseball.